Монте Кемадо има више значења:

 Монте Кемадо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Кемадо (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику